Иго Мочо има више значења:

 Иго Мочо, Пиједра Куаче (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иго Мочо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику